«Сорвиголова́» ( или просто ) — американский супергеройский телесериал, созданный Дрю Годдардом и основанный на одноимённом персонаже комиксов Marvel. Главную роль исполняет Чарли Кокс. Продюсированием занимаются студии Marvel Television и ABC Studios, а показ осуществляется через стриминговый сервис Netflix. «Сорвиголова», как и другие сериалы от Netflix, официально входит в медиафраншизу «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ) и является первым из серии сериалов, которые объединятся в кроссоверный мини-сериал «Защитники» (2017). Шоураннером сериала выступает Стивен Денайт, а Годдард — консультантом. Премьера всех серий первого сезона состоялась 10 апреля 2015 года. 21 апреля стало известно, что сериал был продлён на второй сезон. В июле 2016 года сериал был продлён на третий сезон, он вышел 19 октября 2018 года.

«Сорвиголова» стал первым из серии таких телесериалов, как «Джессика Джонс» (2015), «Железный кулак» (2017), «Люк Кейдж» (2016) и «Каратель» (2017), которые объединились в кроссоверный мини-сериал «Защитники» (2017). При этом в «Защитниках» продолжается сквозной сюжет первых двух сезонов сериала «Сорвиголова» о могущественной международной организации «Рука», а действие третьего сезона «Сорвиголовы» хронологически следует сразу за последней серией «Защитников». В ноябре 2013 года глава Disney Боб Айгер сообщил, что если персонажи станут популярными на Netflix, не исключено, что они смогут превратиться в полнометражные фильмы. Netflix закрыл сериал 30 ноября 2018 года.

В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Мэтт Мёрдок появился в качестве камео. Его роль вновь исполнил Чарли Кокс.

В марте 2022 года Production Weekly включила перезагрузку Сорвиголовы в свой отчёт о предстоящих проектах, при этом Кевин Файги и Крис Грей были указаны в качестве продюсеров проекта.

Сюжет 
Маленьким мальчиком Мэтт Мёрдок ослеп во время трагического дорожного происшествия. Вместе с тем после этого Мэтт обнаружил, что все остальные его чувства невероятно обострились. Став взрослым, Мёрдок поступил на юридический факультет, после окончания которого открыл юридическую фирму вместе со своим другом. Теперь он работает в своей родной Адской Кухне: днём защищает мирных жителей в роли адвоката, а ночью — под видом таинственного защитника в маске.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенные роли

Эпизоды

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2016)

Сезон 3 (2018)

Производство

Разработка 
В своё время 20th Century Fox приобрела права на экранизации с участием персонажа комиксов Сорвиголова. В 2003 году был выпущен фильм «Сорвиголова». Долгое время разрабатывались различные проекты продолжения, которые в силу разных причин так и не были реализованы. По условиям контракта было оговорено, что если съёмки продолжения или перезапуска не начнутся 10 октября 2012 года, то права на экранизацию Сорвиголовы вернутся обратно к Marvel Studios. 23 апреля 2013 года Кевин Файги подтвердил, что права на Сорвиголову вернулись к Marvel и Disney, благодаря чему Сорвиголова может появиться в Кинематографической вселенной Marvel. В октябре 2013 года Deadline сообщил, что Marvel готовит четыре драматических сериала и один мини-сериал, совокупностью в 60 эпизодов, для показа на сервисах «Видео по запросу» (Video on demand) и кабельных каналах, которыми заинтересовались Netflix, Amazon и WGN America. Через несколько недель, Marvel и Disney анонсировали, что Netflix покажет игровые сериалы о Сорвиголове, Джессике Джонс, Железном кулаке и Люке Кейдже, и заканчивая общим мини-сериалом, основанном на комиксах о «Защитниках».

Исполнительным продюсером и шоураннером «Сорвиголовы» был выбран Дрю Годдард, который также должен написать и снять первый эпизод. В феврале 2014 года студия Marvel анонсировала, что сериал будет сниматься в Нью-Йорке. В апреле главный креативный директор Marvel Comics Джо Кесада уточнил, что съёмки будут вестись в районах Бруклина и Лонг-Айленд-Сити, которые до сих пор выглядят, как старая Адская Кухня, а также в оборудованном павильоне. Глава Marvel Television и исполнительный продюсер Джеф Лоуб сообщил, что съёмочный процесс «Сорвиголовы» начнётся в июле 2014 года. В мае 2014 года было объявлено, что Годдард ушёл с поста шоураннера, чтобы заняться постановкой художественного фильма, основанного на комиксах Marvel о «Зловещей шестёрке» для Sony Pictures Entertainment. Его место займёт Стивен Денайт. Годдард, написавший первые два эпизода, останется в проекте как консультант и исполнительный продюсер. Также было объявлено, что проект будет носить название «Сорвиголова» (Marvel’s Daredevil). Сериал будет состоять из 13 серий длительностью в 60 минут.

В июле 2014 года Денайт подтвердил начало съёмок и рассказал о видении сериала: «Мы хотим грязи, Нью-Йорк 70-х для этого то, что надо. Нам нравится идея красоты и упадка города, и Адская Кухня является местом, сочетающим понятия красоты и грязи. Вот почему Мэтт Мёрдок любит его и хочет его защищать».

Съёмки второго сезона начались 7 июля 2015 года в Нью-Йорке. Его премьера состоялась 18 марта 2016 года. На сервисе Netflix были выложены все серии сразу, точно так же как это было с первым сезоном.

Кастинг 
В конце мая 2014 года Чарли Кокс был утверждён на главную роль. 10 июня было объявлено, что Винсент Д’Онофрио сыграет Уилсона Фиска в сериале, а 20 июня к актёрскому составу присоединилась Розарио Доусон. Несколькими днями позже на роль Фогги Нельсона был утверждён Элден Хенсон. 16 июля  был взят на роль второстепенного персонажа, а на следующий день Дебора Энн Уолл была утверждена на роль Карен Пейдж.

Релиз 
«Сорвиголова» был выпущен 10 апреля 2015 года через потоковый видеосервис Netflix. Все 13 серий были выпущены мгновенно, в отличие от традиционного сериализованного формата, поддержав новую практику «просмотра всех серий залпом» (binge-watching), которая стала очень успешной для других проектов Netflix.

Критика 

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон держит 99 % «свежести» на основе 69 отзывов со средним рейтингом 8,1/10. Критический консенсус сайта гласит: «Имея большую степень приверженности к исходному материалу, высокое качество съёмок и серьёзную драматическую составляющую, „Сорвиголова“ выделяется эффектной историей становления супергероя, смелым процедуалом и захватывающим экшен-сценами». На Metacritic первый сезон получил 75 баллов из ста на основе 22-х «в целом благоприятных» отзывах критиков. На Rotten Tomatoes второй сезон держит 78 % «свежести» на основе 50 отзывов со средним рейтингом 7/10. Критический консенсус сайта гласит: «Подкреплённый несколькими впечатляющими экшен-сценами, „Сорвиголова“ сохраняет свои позиции во втором сезоне, даже если его новые противники не могут полностью заполнить пустоту, оставленную Уилсоном Фиском». На Metacritic второй сезон получил 68 баллов из ста на основе 13-ти «в целом благоприятных» отзывах критиков. На Rotten Tomatoes третий сезон держит 92 % «свежести» на основе 34 отзывов со средним рейтингом 7,62/10. Критический консенсус сайта гласит: «Человек без страха возвращается в отличную форму с третьим сезоном, который хоть и начинается утомительно неторопливо, вскоре начинает демонстрировать напряжённые моменты из комиксов, чему в огромной степени способствует долгожданное возвращение Винсента Д’Онофрио в роли устрашающего Кингпина». На Metacritic третий сезон получил 71 балл из ста на основе шести отзывов критиков.

Награды и номинации 
В декабре 2015 года IGN назвал «Сорвиголову» вторым лучшим оригинальным сериалом Netflix.

Будущее

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы о юристах
Фильмы о слепых
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке